Grupa C a Campionatului European de Fotbal 2012 este una dintre cele patru grupe cuprinzând țări prezente la Campionatul European de Fotbal 2012. Aceasta este alcătuită din , ,  și . Meciurile grupei au fost disputate între 10 și 18 iunie 2012. Primele două clasate,  și , s-au calificat în sferturile de finală, în timp ce  și  au fost eliminate din turneu.

Clasament 

{| class=wikitable style="text-align:center"
|-
! style="width:165px;"|Echipa
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||2||1||0||6||1||+5||7
|-style="border-bottom:3px solid green;"
|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||1||2||0||4||2||+2||5
|- style="background:#fcc;"
|align=left|
|3||1||1||1||4||3||+1||4
|- style="background:#fcc;"
|align=left|
|3||0||0||3||1||9||−8||0
|}

Toate orele sunt (UTC+2)

Spania v Italia

Irlanda v Croația

Italia v Croația

Spania v Irlanda

Croația v Spania

Italia v Irlanda

Referințe

Legături externe 
 UEFA Euro 2012 Group C

 Grupa C